Leo Smith (1881–1952), compositeur d'origine anglaise actif au Canada
 Wadada Leo Smith (1941-), trompettiste et compositeur américain